Бленхейм (, правильнее — Бле́ним ) — английское название местечка Блиндхайм в Германии, где герцог Мальборо одержал величайшую победу в своей карьере. В честь этой баталии англичанами были названы:
 Бленхейм — родовое имение герцогов Мальборо в Оксфордшире, малая родина сэра У. Черчилля
 Бленем — город в новозеландском регионе Марлборо
  — город в Канаде
 Бристоль Бленхейм — британский бомбардировщик периода Второй мировой войны.

Примечания